Hostmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Horstmeier (* 1958), ein deutscher Jurist, Mediator und Professor
 Ilka Horstmeier (* 1969), eine deutsche Managerin (BMW)
 Martin Horstmeier (* 1929), ein deutscher Landwirt und Politiker (CDU).